Imi o IMI pueden referirse a lo siguiente:

 Imi (ritual), un término sintoista.
 Imi (rey acadio), un rey del Imperio acadio.
 Imi, modelo española
 IMI, empresa estatal israelí productora de armamentos.
 IMI o Instituto Mozdahir Internacional, una organización no gubernamental internacional en Senegal